Departure (en español salida) hace referencia a varios artículos:

Departure (álbum de Taio Cruz), de 2008;
Departure (álbum de Jesse McCartney), de 2008;
Departure (sencillo), sencillo de la banda japonesa Paradeis;
The Departure, banda inglesa de indie pop.
 .